Saima est un prénom féminin ourdou et finnois pouvant désigner:

Prénom
 (1913-1937), poétesse et écrivaine finlandaise
 (née en 1967), actrice pakistanaise
, journaliste et présentatrice britannique
Saima Wazed (né en 1972), psychologue bangladais

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom finlandais